Il singolare del Porsche Tennis Grand Prix 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Nadia Petrova era la detentrice del titolo, ma si è ritirata nel match dei quarti di finale contro Jelena Janković.

Justine Henin ha battuto in finale Tatiana Golovin 2–6, 6–2, 6–1

Teste di serie

  Justine Henin (campionessa)
  Svetlana Kuznecova (semifinali)
  Jelena Janković (semifinali)
  Anna Čakvetadze (secondo turno)

 Ana Ivanović (secondo turno)
 Serena Williams (quarti di finale)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2007